Субар (шумер. Su-bir4/Subar/Šubur) или Субарту (аккад. Šubartum/Subartum/ina Šú-ba-ri, ассир. mât Šubarri) — страна, упоминаемая в аккадских и ассирийских текстах. Находилась на реке Тигр, к северу от Вавилонии. Название страны также имеет форму Субари в документах из Амарнского архива или Šbr (гласные опущены) в угаритских надписях.

Упоминания в источниках

3-е тысячелетие до н. э.

Раннединастический период 
В шумерском эпосе Энмеркар и повелитель Аратты, описывающим реалии раннединастического периода, приводится перечень стран, где «смешаны языки» — в их число входят Субарту, Хамази, Шумер, Ури-ки (Аккад) и Марту (страна амореев). Аналогичным образом, в наиболее ранних упоминаниях «четырёх кварталов» вокруг Аккада упоминается Субарту, наряду с Марту, Эламом и Шумером. Субарту упоминается как провинция империи Лугальаннемунду.

Аккадский период 
В аккадский период Саргон вёл войну против Субара. Нарам-Суэн упоминает Субар наряду с Арманум в перечне земель, находившихся под его властью.

Период III династии Ура 
Субарту упоминается как северная и грозная страна в клинописных надписях царя Шульги (период III династии Ура). Притом из комплекса данных ясно, что в столкновениях с Субарту Ур так и не достиг ощутимого успеха. Наследник Урских царей, Ишби-Эрра из Исина силами аморейцев совершил ряд походов на север, но опять не достиг решающего успеха.

2-е тысячелетие до н. э.

Староассирийский период 
Среди староассирийских источников Субарту, вместе с Арманум упоминает царь Ассирии Саргон I в одной из своих клинописей как страны, с которыми он воевал. Притом неопределенность клинописей опять-таки дает основания предполагать, что успех вовсе и не был на стороне ассирийского владыки.

Старовавилонский период 
Среди старовавилонских источников Субарту упоминается в надписях Хаммурапи, под событиями 30, 32 и 35-х годов его царствования (1762, 1760 и 1757 года до н. э.). Из текстов Хаммурапи ясно, что Субарту поддерживал его врагов, но в конце концов потерпел поражение и вынужден был отступить. Также Субарту упоминается в «Поэме об Эрре» (IV, 132) наряду с другими странами, которые досаждали Вавилонскому царству.

Среднеассирийский период 
Субарту фигурирует в среднеассирийских хрониках начиная с конца XIV века до н. э. Так, Адад-нирари I представляется как истребитель войска в том числе и субарейцев, а Тукульти-Нинурта I в своих титулах именуется в том числе и как царь субарейцев. Известно, что Тиглатпаласар I примерно в 1114 году до н. э. совершил против Субарту поход и номинально добился её подчинения. Походы на север пришлось вести ещё несколько раз.

Субарту в хеттских источниках 
В хеттских источниках сведения про Субарту крайне поверхностны и запутаны, но считается вероятным<ref>[[Иванов, Вячеслав Всеволодович|Иванов В. В.]] («Выделение разных хронологических слоев в древнеармянском и проблема первоначальной структуры текста гимна Вахагну», ИФЖ, N 4, Ереван 1983, стр 31-33</ref> что «Аззи» (Алзи) хеттских источников, который соответствует географической территории Субарту, относится именно к этой стране.

 Субарту в египетских источниках 
В трёх из четырёх документов XIV века до н. э. из Амарнского архива (переписки на аккадском языке, найденной в Египте), Субари используется как топоним. Все эти письма адресованы Эхнатону; в двух из них (EA 108 и 109) Риб-Адди, царь Библа, жалуется на то, что Абди-Аширта, правитель Амурру, продал пленников стране Субари, а ещё одно письмо (EA 100) из города Арка также упоминает передачу трофеев стране Субари.

 1-е тысячелетие до н. э. 

 Субарту в урартских источниках 
Субарту попал под власть Урарту в конце IX века до н. э. и оставался в таком качестве до первой четверти VII века, несмотря на ряд упорных восстаний.

 Новоассирийский период 
Субарту упоминается в письме Асархаддона как мятежная страна, в которой укрылись его враги. Видимо, уже тогда Субарту не было и под контролем Урарту, так как последний принял участие в экспедиции Ассирийского царя против Субарту в 674. Однако успех союзников так и не был решающим и ко второй половине века Субарту опять независим.

 Нововавилонский период 
В одном из своих клинописей Набопаласар, имея в виду события после падения Ниневии, сообщал, что совершил поход, в том числе, на Субарту и вернулся с добычей. Притом сам поход имел явно грабительский характер. В этой связи можно предполагать, что событие имело место весной 611 года до н. э.

 Ахемениды и Субарту 
Термин всё ещё использовался при Камбисе II, который упоминает в своей надписи субарских пленников.

 Гипотезы о местонахождении 
По мнению большинства историков, Субарту — это раннее название собственно Ассирии на Тигре, хотя согласно ряду других теорий, Субарту могла находиться несколько восточнее, севернее или западнее. По И. М. Дьяконову, Субарту — по-видимому, области по среднему и верхнему течению Тигра и его притокам, где при Саргоне I могли ещё жить носители «бананового» языка, а также хурриты, которых аккадцы называли субареями.

 См. также 
 История Древней Месопотамии
 Субареи
 Шубрия

 Примечания 

 Литература 
 Arthur Ungnad, Die ältesten Völkerwanderungen Vorderasiens. Ein Beitrag zur Geschichte und Kultur der Semiten, Arier, Hethiter und Subaräer. Kulturfragen 1, 1923, 4-8.
 Arthur Ungnad, Subartu, Beiträge zur Kulturgeschichte und Völkerkunde Vorderasiens (Berlin/Leipzig 1936).
 Moran, William L. The Amarna Letters.'' Johns Hopkins University Press, 1987, 1992. (softcover, ISBN 0-8018-6715-0)

География Древней Месопотамии
Ассирия
Исторические государства Ближнего Востока